Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2021 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2021) werd van 25 tot en met 31 oktober 2021 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg